Khun Han (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sisaket, Thailanda, cu o populație de 104.015 locuitori și o suprafață de 723,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 145 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sisaket